Europa
 Luray (França)

Estados Unidos
Luray (Carolina do Sul)
Luray (Indiana)
Luray (Kansas)
Luray (Missouri)
Luray (Virgínia)

Desambiguações de topônimos